Folgend die Ergebnisse des Herreneinzel-Turniers der Badminton-Weltmeisterschaft 2006.

Sektion 1

Sektion 2

Sektion 3

Sektion 4

Finalrunde

Weblinks 
 Offizielle Website 
 Resultate von tournamentsoftware.com

2006
Weltmeisterschaft 2006
Weltmeisterschaft 2006/Herreneinzel